ЛХК

 Липецкий хладокомбинат
 Лесохимический комбинат